Эрих Эрлингер (; 14 октября 1910, , Германская империя — 31 июля 2004, , Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий юрист, оберфюрер СС, один из руководящих сотрудников Главного управления имперской безопасности, командир зондеркоманды 1b, входившей в состав айнзацгруппы A, осуществлявшей массовые убийства в Прибалтике, командир айнзацгруппы B.

Биография 
Эрих Эрлингер родился 14 октября 1910 года в семье бургомистра Кристиана Эрлингера. В 1928 году окончил школу в городе Хайденхайм-ан-дер-Бренц. Затем изучал право в университетах Киля, Берлина и Тюбингена. В то время в университете Тюбингена были распространены национализм и ксенофобия — уже к 1931 году во всем университете не осталось ни одного еврейского профессора; это сильно помогло Эрлингеру в его дальнейшей карьере. 1 июня 1931 года вступил в НСДАП (билет № 541195) и Штурмовые отряды (СА). В 1934 году Эрлингер решил отказаться от юридической карьеры и сконцентрировался на деятельности штурмовых батальонов. В 1935 году возглавил спортивную школу СА в замке Ринек. В мае 1935 года перешёл в отделение СД, а 22 июня был зачислен в ряды СС (№ 107493). С сентября 1935 года служил в  в Берлине, где работал в отделе прессы и был заместителем Франца Зикса. В 1938 году состоял в отрядах СД во время Аншлюса, а с апреля 1939 года служил в Праге в зондеркоманде СД.

Во время вторжения в Польшу Эрлингер состоял в штабе 4 айнзацгруппы. Впоследствии возглавлял отдел СД в Варшаве. В августе 1940 года его перевели в Норвегию, где он участвовал в создании войск СС под руководством Франца Вальтера Шталекера. С апреля 1941 года был начальником зондеркоманды 1b в составе айнзацгруппы A; его подразделение уничтожало евреев в Каунасе, Даугавпилсе, Розиттене. 16 июля 1941 года в Дюнабурге зондеркоманда расстреляла 1150 евреев под личным контролем Эрлингера. В декабре 1941 года стал командиром полиции безопасности и СД и руководителем СС и полиции в Киеве, здесь он также являлся организатором многочисленных казней. Известно, что он не только руководил расстрелами, но и сам брал в руки оружие.

В сентябре 1943 года получил звание штандартенфюрера СС и был переведён в Белоруссию, где стал руководителем СС и полиции, а также командиром Айнзацгруппы B и командиром полиции безопасности и СД. Эрлингер активно поощрял своих офицеров на участие в казнях и заявлял, что СС должны возглавлять те, кто сам принимал участие в расстрелах. В 1944 году был переведён в Берлин, где стал руководителем 1-го управления Главного управления имперской безопасности (РСХА), отвечающего за набор персонала. В ноябре 1944 года был повышен Эрнстом Кальтенбруннером до оберфюрера СС.

После войны 
После войны скрывался под именем Эриха Фрёшера в Шлезвиг-Гольштейне и в октябре 1945 года жил в Роте под Нюрнбергом. В 1950 году переехал вместе с семьей в Констанц, где работал администратором в казино. В 1952 году повторно женился и перестал пользоваться чужим именем. С 1954 года был главой представительства Volkswagen в Карлсруэ. В 1958 году был арестован и 20 декабря 1961 года земельным судом Карлсруэ был приговорён к 12 годам тюремного заключения. В 1965 году был освобождён по состоянию здоровья. Дальнейшее расследование было прекращено в 1969 году по причине постоянной недееспособности обвиняемого. Умер в 2004 году в возрасте 93 лет.

Примечания

Литература 
 Основная
 
 
 
 

 Дополнительная

Ссылки 
 

Офицеры СС
Нацистские преступники
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в Белоруссии
Члены СА